Бори́совская епа́рхия () — епархия Белорусской православной церкви в административных границах Березинского, Борисовского, Крупского, Логойского, Пуховичского, Смолевичского и Червенского районов Минской области Белоруссии. Входит в состав Минской митрополии.

История 
13 марта 2002 года определением Священного Синода учреждено Борисовское викариатство и названо по городу Борисов Минской области. 31 марта 2002 года в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска во епископа Борисовского был хиротонисан Иоанн (Хома). Местонахождением епископа Борисовского был определён Минск.

Возобновлено решением Священного Синода Русской православной церкви 5 марта 2010 года как викариатство Минской епархии. Возобновлено в связи с прошением митрополита Филарета, патриаршего Экзарха всея Беларуси о назначении викарного епископа в Минскую епархию. Викарным епископом был избран архимандрит Вениамин (Тупеко), наместник Ляданского Свято-Благовещенского монастыря.

22 сентября 2014 года Синод Белорусской православной церкви обратился к Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской православной церкви с просьбой образовать новые епархии в пределах Минской области в том числе Борисовскую епархию в пределах Березинского, Борисовского, Крупского, Логойского, Пуховичского, Смолевичского и Червенского районов Минской области. 23 октября 2014 года Священного Синода Русской православной церкви образовал Борисовскую епархию в указанных границах. Епархия вошла в состав образованной в пределах Минска, Минского района и Минской области Минской митрополии

Епископы 
 Борисовское викариатство Минской епархии
 Иоанн (Хома) (31 марта — 7 октября 2002)
 Вениамин (Тупеко) (21 марта 2010 — 23 октября 2014)

 Борисовская епархия
 Вениамин (Тупеко) (23 октября 2014 — 25 августа 2020), в/у (с 25 августа 2020)

Благочиннические округа
По состоянию на октябрь 2022 года:
 Березинский 
 1-й Борисовский 
 2-й Борисовский 
 Жодинский 
 Крупский 
 1-й Логойский 
 2-й Логойский 
 1-й Пуховичский 
 2-й Пуховичский 
 Смолевичский 
 Червенский

Примечания

Литература 
 Борисовская епархия: прошлое и настоящее / под общ. ред. епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина; [сост. А. Ф. Медельцов]. — Минск : Издательство «Четыре четверти», 2019. — 413 с.

Ссылки 
 http://borisoveparhia.by официальный сайт
 Борисовская епархия на сайте patriarchia.ru

Организации, основанные в 2014 году
Епархии Белорусского экзархата

Борисов
Появились в 2014 году в Белоруссии
2014 год в религии
2010-е годы в Минской области